Ахтама́р:
 Ахтамар (, ) — остров на озере Ван, Турция.
 «Ахтамар» () — балет композитора Григора Ахиняна (1961).
 «Ахтамар» (, ) — марка армянских сигарет.